Club Voleibol Emevé 2014-2015 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Club Voleibol Emevé 2014-2015 – stagione della squadra di pallavolo maschile